Les Tueurs est une nouvelle d'Ernest Hemingway parue en 1927 ;
Les Tueurs est un film de Robert Siodmak sorti en 1946, adapté de la nouvelle par Anthony Veiller, Richard Brooks et John Huston ;
Les Tueurs est un film réalisé par Andreï Tarkovski en 1956 adapté de la nouvelle d'Ernest Hemingway.

Voir aussi  
 

en:Killers